Бомбардировки Камбоджи авиацией США проводились с октября 1965 года по август 1973 года под предлогом борьбы с армией Северного Вьетнама, использовавшей территорию страны в своих целях (для отдыха и пополнения подразделений, участвующих в войне в соседнем Южном Вьетнаме, а позднее участвовавшей в развернувшейся гражданской войне). Власти США проводили ковровые бомбардировки Камбоджи втайне от общественности, по территории нейтрального государства (с 1969 года в рамках операции «Меню»). По консервативным оценкам, жертвами бомбардировок стали 100 тысяч камбоджийцев (называются цифры до 500 тысяч), около 2 миллионов камбоджийцев стали бездомными, сотни тысяч беженцев направились в Пномпень.

Авиация США совершила более 230 тысяч вылетов по 113 тысячам объектов на бомбардировщиках В-52, хотя по другим данным бомбардировщики B-52 совершили во всей Юго-Восточной Азии всего 126 615 вылетов, и только 12 % атакованных ими целей находились в Камбодже. По оценке Т. Оуэна и Б. Кирнана на Камбоджу было сброшено 2,75 миллиона тонн бомб, однако впоследствии Т. Оуэн и Б. Кирнан изменили свою оценку и писали уже о 500 тысячах тонн бомб, сброшенных на Камбоджу. Бомбы уничтожали деревни камбоджийцев, рисовые поля, кустарники. Бомбардировки вызывали ужас у крестьян.

Бомбардировки привели к политической и экономической дестабилизации Камбоджи, радикализации крестьянского населения. Большую популярность получила группировка «красных кхмеров», ранее пользовавшаяся слабой поддержкой, — они сделали тему бедствий от бомбардировок основной в своей пропаганде среди аполитичных крестьян, призывая их к мести. «Красные кхмеры» резко усилили свои позиции в гражданской войне, они говорили, что единственный способ прекратить бомбардировки — это свергнуть власть проамериканского Лон Нола. На финальной стадии в 1973 году американцы устроили «беспрецедентные» бомбардировки густонаселённых районов вблизи Пномпеня, что вызвало ярость крестьян и способствовало их переходу на сторону антиправительственных повстанцев. По словам Кирнана, в конечном итоге политика США привела к приходу «красных кхмеров» к власти.

См. также 
 Тропа Хо Ши Мина

Примечания

Ссылки 
 Nixon and the Cambodian Genocide

Военная история Камбоджи
Бомбардировки
Ричард Никсон
Война во Вьетнаме
Гражданская война в Камбодже
Красные кхмеры
Вооружённые силы США
Конфликты XX века